Вилде Гомес да Силва (; 14 апреля 1981, Орос, Сеара, Бразилия), более известный как просто Вилде () — бразильский футболист, игрок в мини-футбол. Бывший нападающий сборной Бразилии по мини-футболу.

Биография 
Вилде начинал свою карьеру в бразильских клубах. Наиболее успешным для него стал сезон, проведённый в «Ульбре», когда он стал чемпионом Бразилии по мини-футболу и выиграл Межконтинентальный кубок. В 2005 году бразилец перебрался в испанский Эль-Посо, с которым впоследствии четырежды выиграл чемпионат, брал национальные кубок и суперкубок, а в 2008 году дошёл до финала Кубка УЕФА по мини-футболу, где команда из Мурсии в серии пенальти уступила российскому «ВИЗ-Синаре». В чемпионском для «Эль-Посо» сезоне 2008-09 Вилде стал лучшим бомбардиром первенства.

В 2010 году бразилец перешёл в другой испанский клуб — «Барселону».

В составе сборной Бразилии по мини-футболу Вилде стал чемпионом мира 2008. Бразилец отличился пятью забитыми мячами и точным ударом в послематчевой серии пенальти финала против сборной Испании.

Достижения 
 Чемпион мира по мини-футболу 2008
 Чемпионат Бразилии по мини-футболу 2002/03
 Межконтинентальный Кубок по мини-футболу 2002
 Чемпионат Испании по мини-футболу (4): 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Испании по мини-футболу (3): 2008, 2010, 2011
 Обладатель Суперкубка Испании по мини-футболу (2): 2006, 2010
 Обладатель Королевского кубка Испании по мини-футболу 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эль-Посо»

Игроки в мини-футбол Бразилии
Игроки МФК «Каноас»
Игроки МФК «Сантос»
Игроки МФК «Банеспа»
Игроки МФК «Эль-Посо»
Игроки МФК «Барселона»